Por Bon Air pode estar à procura de:
Bon Air (Alabama)
Bon Air (Virgínia)

Desambiguação